Пюилора́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Пастель. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81219.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 50 км восточнее Тулузы, в 45 км к югу от Альби.

На северо-востоке коммуны протекает река Агу.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3191 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1764 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1279 были экономически активными, 485 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 1279 активных работали 1147 человек (617 мужчин и 530 женщин), безработных было 132 (50 мужчин и 82 женщины). Среди 485 неактивных 128 человек были учениками или студентами, 197 — пенсионерами, 160 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Оппидум Кордуль (протоисторическая эпоха). Исторический памятник с 2009 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн